Enttäuschung steht für:

 ein Gefühl, siehe Enttäuschung
 eine Erzählung von Thomas Mann, siehe Enttäuschung (Thomas Mann)
 eine deutsche Jazzband, siehe Die Enttäuschung

Siehe auch:
 Die Enttäuschten (dt. Alternativtitel: Der schöne Serge), der erste Film von Claude Chabrol aus dem Jahr 1958
 Disappointment